Tony Del Monaco, all'anagrafe Antonio Del Monaco – cantante italiano
 Antonio Del Monaco – politico e generale italiano